Konzol (befogott tartó) - befogott tartó épületben, gépben
 Videójáték-konzol
 Konzol Magazin